

Letteratura
La casa dei sette abbaini (The House of the Seven Gables) – romanzo del 1851 di Nathaniel Hawthorne

Cinema
The House of the Seven Gables – cortometraggio muto statunitense del 1910 diretto da J. Searle Dawley
La casa dei sette camini (The House of the Seven Gables) – film statunitense del 1940 diretto da Joe May
The House of the Seven Gables – film statunitense del 1967 diretto da Jack Glenn